

Елджін — місто, штат Іллінойс
 Елджін — місто, штат Айова
 Елджін — місто, штат Канзас
 Елджін — місто, штат Міннесота
 Елджін — місто, штат Небраска
 Елджін — місто, штат Північна Дакота
 Елджін — місто, штат Оклахома
 Елджін — місто, штат Орегон
 Елджін — місто, штат Пенсільванія
 Елджін — місто в окрузі Кершо, штат Південна Кароліна
 Елджін — місто, штат Техас
 Елджін — селище, штат Огайо
 Елджін — переписна місцевість, штат Аризона
 Елджін — переписна місцевість в окрузі Ланкастер, штат Південна Кароліна
 Елджін — переписна місцевість, штат Теннессі